(* 1952)
  (* 1941), un joueur de hockey polonais
 Casimir Stefaniak, , (1920, Essel  1951), un footballeur franco-polonais
  (* 1957), un tireur polonais
  (* 1954), Major Général polonaise
 Melissa Milich, alias:  (* ?)
  (* 1972), une actrice polonaise
  (1900  1986), un commandant de l'armée, un membre de l'Insurrection de Varsovie

Patronyme polonais